El Torneig de Linz 2017, oficialment conegut com a Upper Austria Ladies Linz 2017, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 d'octubre de 2017 a l'Intersport Arena de Linz, Àustria.

La tennista txeca Barbora Strýcová va guanyar tot just el segon títol individual de la seva carrera, l'anterior datava del 2011.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2017
WTA Tour 2017